Höjdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höjdtjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun, 
Höjdtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Höjdtjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Höjdtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (11,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn